Флоренс — округ (графство) у штаті Вісконсин, США.
 Флоренс — округ (графство) у штаті Південна Кароліна, США.